René est un nom propre utilisé comme prénom, comme nom de famille ou comme toponyme. Il a pour forme féminine . Il est fêté le 19 octobre.

Origine 
Venant du prénom romain « Renanus » provenant du latin  signifiant « né une nouvelle fois », faisant allusion pendant l'antiquité romaine à l'intronisation au mithraïsme après le sacrifice d'un taureau — le taurobole, l'initié était alors déclaré renatus in aeternum. Renatus était plus tardivement un prénom utilisé par les chrétiens en référence au sacrement chrétien du baptême

Prénom 
 Le roi René
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour les prénoms René et Renée.

Nom de famille 

 France-Albert René (1935-2019), homme politique, deuxième président de la République des Seychelles ;
 Jean René (1983-), artiste de rue français ;
 Jean Gaspard Pascal René (1768-1808), général de brigade français ;
 Luis Reñé (1889-1963), footballeur espagnol.

Saints des églises chrétiennes

Toponyme et hydronyme 

 René, commune française, située dans le département de la Sarthe ;
 Rivière Sévère-René, un affluent de la rivière Nicolet Sud-Ouest (bassin versant de la rivière Nicolet), coulant dans Saint-Zéphirin et La Visitation-de-Yamaska, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, dans le Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.

Œuvres artistiques 

 René, roman de François-René de Chateaubriand publié en 1802 ;
 René, film d'Alain Cavalier sorti en 2002 ;
 René, mini-série télévisée québécoise diffusée en 2006.

Entreprise 
 Albert René, maison d'édition créée en 1979 par Albert Uderzo.

Notes et références 

Prénom masculin
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Prénom français